Mina Nº 0 — пятьдесят шестой студийный альбом итальянской певицы Мины, выпущенный в 1999 году на лейбле PDU.

Об альбоме 
Альбом является сборником кавер-версий песен Ренато Дзеро, который и стал его продюсером. Девять из десяти песен на альбоме — его авторства, также он выступает в качестве партнёра по дуэту с Миной на трёх композициях.

Название альбома «Mina Nº 0» — это аллюзия на аромат Chanel Nº 5, а также на фамилию Ренато Дзеро — в переводе с итальянского «дзеро» — «ноль». В оформлении альбома, созданным Мауро Балетти, также обыгрывается тема парфюмерии, в частности строгость и лаконичность самого дизайна известного флакона от Chanel.

Пластинка получила положительные отзывы критиков, а также заняла 2-е место в альбомом чарте Италии.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Мины
Альбомы PDU